Darling ist ein englischer Kosename und steht u. a. auch für:
 Darling (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Darling (Software), Laufzeitumgebung für Linux
 Darling (Anime), Anime (2003)

Darling ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Darling (Arizona)
 Darling (Minnesota)
 Darling (Mississippi)
 Darling (Texas)
 Darling (Pennsylvania)

Orte in Australien:
 Darling Harbour

Orte in Südafrika:
 Darling (Südafrika)

geografischer Objekte:
 Darling River, Fluss in Australien
 Darling Downs, Hügellandschaft in Australien
 Darling Range, Landschaft in Australien
 Darling Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Darling, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Filme:
 Darling (1965), britischer Film von John Schlesinger
 Darling (2007, Christine Carrière), französischer Film von Christine Carrière
 Darling (2007, Johan Kling), schwedischer Film von Johan Kling
 Darling (2007, Ram Gopal Varma), indischer Film von Ram Gopal Varma
 Darling (2017), dänischer Film von Birgitte Stærmose
 Darlin’ (2019), US-amerikanischer Film von Pollyanna McIntosh

Unternehmen und Marken:
 Darling Ingredients, US-amerikanisches Agrarunternehmen
 Darling Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Darling, Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Beardsley & Hubbs Manufacturing Company

Siehe auch:
 Darling Township